VBS steht als Abkürzung für:

 Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport der Schweizer Bundesregierung
 Flughafen Brescia-Montichiari (it. Aeroporto di Brescia-Montichiari „Gabriele D’Annunzio“), in der norditalienischen Region Lombardei (IATA-Code)
 VBS.tv, ein Internetstream der Zeitschrift Vice, siehe Vice (Magazin)
 Verband für Blinden- und Sehbehindertenpädagogik
 Verband der Berufssoldaten der Nationalen Volksarmee
 Vereinigte Breslauer Sportfreunde, ein ehemaliger deutscher Fußballverein
 Verkehrsbetriebe Speyer GmbH
 Verloes-Bourguignon-Syndrom, ein Krankheitsbild und Synonym für Brachyolmie und Amelogenesis imperfecta
 Vernetzte Biotopsysteme
 Vienna Bilingual School, eine Schulform in Österreich
 Vienna Business School, eine Schulform in Österreich
 Virtual Battlespace, eine militärische Computersimulation, siehe Bohemia Interactive#Professionelle Trainingssoftware
 Visual Basic Script (VBScript), eine Programmiersprache
 Voice Broadcast Service, ein Dienst in GSM-Mobilfunknetzen
 Volume Boot Sector, in der IT eine andere Bezeichnung für Volume Boot Record
 Vorgangsbearbeitungssystem, Workflow-Management-System (WMS), eine Software zur aktiven Steuerung arbeitsteiliger Prozesse
 Vorzeitiger Blasensprung, eine Geburtskomplikation, siehe Blasensprung#Vorzeitiger und frühzeitiger Blasensprung

Abkürzung